Беме Якоб — німецький філософ-пантеїст, письменник-містик.
 Беме () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.